Il nome Magnus Samuelsson può riferirsi a più persone note:
 Magnus Samuelsson, calciatore svedese, nato nel 1971.
 Magnus Samuelsson, calciatore svedese, nato nel 1972.
 Magnus Samuelsson, ex strongman svedese.